Bronn ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Bronn (* 1995), tunesischer Fußballspieler
 Heinrich Georg Bronn (1800–1862), deutscher Geologe und Paläontologe
 Jegor Bronn (1870–1932), Technologe

Bronn steht für:
 Bronn (Pegnitz), ein Stadtteil von Pegnitz in Oberfranken, Bayern
 Bronn (Weikersheim), ein Weiler auf der Gemarkung von Honsbronn, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brohn
 Bron
 Bronnen